Белоцерковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Белоцерковская волость (Александровский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Александровский уезд
 Белоцерковская волость (Васильковский уезд) — в составе Киевской губернии, Васильковский уезд
 Белоцерковская волость (Лохвицкий уезд) — в составе Полтавской губернии, Лохвицкий уезд
 Белоцерковская волость (Хорольский уезд) — в составе Полтавской губернии, Хорольский уезд